Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Polášek e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Peter Gojowczyk e Marc Sieber 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Robin Vik /  Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Máximo González /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)

 Carlos Poch Gradin /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)
 Fabio Colangelo /  Stefano Ianni (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2007